Батик — техніка розпису на тканині, поширена у Південно-Східній Азії

 Батик — село, Шетський район, Карагандинська область, Казахстан
 Батик — село в Аненій-Нойському районі Молдови